Митч Крейг Пиле́джи (, род. 5 апреля 1952) — американский актёр, наиболее известный по роли Уолтера Скиннера в телесериале «Секретные материалы». Также с 2012 по 2014 год он снимался в телесериале «Даллас».

Биография 
Родился в Портленде, штат Орегон, в семье военного. Работа отца была связана с частыми переездами, семья Пиледжи жила в Техасе, Калифорния, а также достаточно долгое время — в Турции. В школе Митч занимался футболом и рестлингом. Окончил Техасский университет в Остине, работал по контракту в Иране, пока исламская революция не заставила их с братом бежать в Грецию, откуда позже они вернулись в США.

Первой женой Митча была Дебби Эндрюс (Debbie Andrews) (1978—1983), второй в 1996 году стала Эрлен Уоррен (Arlene Warren). В 1998 году у них родилась дочь Сойер (Sawyer). Позже, в «Секретных материалах», Эрлен исполняла эпизодическую роль секретаря Уолтера Скиннера.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США